Der NAS Award for Chemistry in Service to Society ist eine Auszeichnung der National Academy of Sciences der Vereinigten Staaten, die für Leistungen in der Grundlagenforschung oder anwendungsbezogenen Forschung vergeben wird, die wichtige gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigen. Der Preis ist mit 20.000 US-Dollar dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben. Hierbei werden Chemiker ausgezeichnet, die in der Industrie arbeiten, in der akademischen Forschung, für die Regierung oder in Non-Profit-Organisationen. Die Auszeichnung wurde vom US-amerikanischen Chemie-Unternehmen DuPont gestiftet.

Preisträger 

 1991: Vladimir Haensel. For his outstanding research in the catalytic reforming of hydrocarbons, that has greatly enhanced the economic value of our petroleum natural resources.
 1993: Harold S. Johnston. For his pioneering efforts to point out that man-made emissions could affect the chemistry of the stratosphere, in particular, the danger of the depletion by nitrogen oxide of the earth's critical and fragile ozone layer.
 1995: P. Roy Vagelos. For his fundamental contributions to the understanding of fatty acid biosynthesis, cholesterol metabolism, and phospholipid metabolism, and for his leadership at Merck that led to the discovery of a number of important therapeutic and preventive agents.
 1997: Ernest L. Eliel. For his seminal and far-reaching contributions in organic stereochemistry and for his wise and energetic leadership in professional societies that represent the interests of chemists and of society, both in the United States and abroad.
 1999: Grant Willson. For his fundamental contribution to the chemistry of materials that produce micropatterns in semiconductors, and for its widespread application in the microelectronics industry for the benefit of society.
 2001: Paul Christian Lauterbur. For his research on nuclear magnetic resonance and its applications in chemistry and medicine, and his contributions to the development of magnetic resonance imaging in medicine.
 2003: Paul S. Anderson. For his scientific leadership in two drugs approved for the treatment of AIDS and for his widely cited basic research related to the glutamate receptor.
 2005: Marvin H. Caruthers. For his invention and development of chemical reagents and methods currently used for the automated synthesis of DNA oligonucleotides (i.e., the "gene machine").
 2007: Arthur A. Patchett. For innovative contributions in discoveries of Mevacor, the first statin that lowers cholesterol levels, and of Vasotec and Prinivil for treating hypertension and congestive heart failure.
 2009: John D. Roberts. For seminal contributions in physical organic chemistry, in particular the introduction of NMR spectroscopy to the chemistry community.
 2011: Paul J. Reider. For his contributions to the discovery and development of numerous approved drugs, including those for treating asthma and for treating AIDS.
 2013: Edward C. Taylor. For his contributions to heterocyclic chemistry, in particular the discovery of the new-generation antifolate pemetrexed, approved for the treatment of mesothelioma and non-small cell lung cancer and under clinical investigation for treatment of a variety of other solid tumors.
 2015: Bruce D. Roth. For his discovery, synthesis and commercial development of atorvastatin (Lipitor), the most successful cholesterol lowering medicine in history, which has extended the lifespan of millions of people worldwide.
 2017: Leroy Hood. For his invention, commercialization and development of multiple chemical tools that address biological complexity, including the automated DNA sequencer that spearheaded the human genome project.
2019: John C. Martin: For his contributions to the development of antiviral medications used to treat even the most refractory of the deadly diseases, including HIV/AIDS, HCV, HBV, CMV, and flu, impacting hundreds of millions of individuals around the world and for his tireless efforts to ensure all of humanity, rich and poor alike, benefit.
2021: Susan Solomon: For her influential and incisive application of atmospheric chemistry to understand our most critical environmental issues – ozone layer depletion and climate change – and for her effective communication of environmental science to leaders to facilitate policy changes.
2023: Hye Kyung Timken: Timken’s groundbreaking work on innovative catalysts has been instrumental in making oil refineries safer, and fossil fuels more environmentally friendly.

Weblinks 
 NAS Award for Chemistry in Service to Society bei der National Academy of Sciences (nasonline.org)

Chemiepreis
Auszeichnung der National Academy of Sciences
Erstverleihung 1991